Las Sirenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Sirenas, Ixhuatlancillo, ort, Veracruz, 
 Las Sirenas, Rafael Delgado, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar